Lamec puede referirse a los siguientes personajes bíblicos:

 Lamec (descendiente de Caín); o
 Lamec (descendiente de Set).